Миа́сс I — железнодорожная станция Златоустовского региона Южно-Уральской железной дороги, расположена в городе Миассе Челябинской области.

История 
Станция построена при продлении Самаро-Златоустовской железной дороги до Миасского завода (ныне город Миасс) согласно высочайшему повелению императора Александра III от , вынесенного после одобрения Кабинетом министров представления от  1890 года министра путей сообщения статс-секретаря фон Гюббенета А. Я.

Первоначально границы населённого пункта находилась на расстоянии 6 вёрст (≈ 6,4 км) от станции, которую основали на северном берегу Ильменского озера у подножия Ильменских гор, вблизи «Ильменских» золотодобывающих приисков.

а Александр III подписал именной высочайший указ, данный министру путей сообщений, о строительстве Транссибирской железной дороги. Согласно решениям о строительстве Сибирской железной дороги, было начато продление Самаро-Златоустовской железной дороги от станции Миасс до Челябинска, согласно представлению Гюббенета от  утверждённого  и  1891 года. Если с восточной стороны историческое начало Сибирской железной дороги легко определяется как Владивосток, то с западной стороны участок от Миасса до Челябинска был продолжением строительства железнодорожной сети..

По состоянию на 1897 год от станции Миасс только на экспорт было отправлено около 5 000 тонн зерна, ежегодно отправлялось более 1 500 тонн продуктов животноводства, в основном доставляемых из городов Троицка, Кустаная и Тургайской области в целом. И это не считая грузоперевозок внутреннего рынка и транзитных поездов из Челябинска и до него.

Станция электрифицирована в 1945 году постоянным током 3 киловольта.

В 1959 году достраивается железнодорожная линия Миасс — Учалы, которая электрифицируется на участке Миасс I — Миасс II (со строительством станции Миасс II, станция Миасс переименовывается в станцию Миасс I).

В 1992 году на станции установлен памятный знак в честь 100-летия со дня начала строительства Великого Сибирского пути. В 1903 году по станции прошёл первый поезд Санкт-Петербург — Москва — Владивосток.

С 1981 года пассажирские поезда останавливаются только на новом вокзале станции Миасс-I, старый вокзал сохранён как остановочный пункт.

Вокзал 
Расположена на двухпутной электрифицированной линии. От станции отходит неэлектрифицированная ветка на Учалы.

Первоначально железнодорожный вокзал станции располагался в нескольких километрах юго-восточнее современного здания. Ныне старый вокзал станции является памятником архитектуры, объектом культурного наследия.

Современное здание вокзала открыто по завершении строительства в 1981 году. Вместимость вокзала — 800 человек. Ежегодное отправление — 486 тыс. пассажиров.

В железнодорожном вокзале также расположен автовокзал. С недавнего времени автовокзал переехал в соседнее здание, восточнее здания вокзала.

К вокзалу подходят все виды городского общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, маршрутные такси.

Пассажирское движение 
На станции 5 сквозных и один тупиковый приёмоотправочный путь для пассажирских поездов.

Станция имеет пассажирское значение, связана пригородными поездами с Челябинском, Златоустом, Учалами(отменено), Кропачёво. Поездами дальнего следования станция связана с городами Белоруссии, Украины(отменен), Казахстана, Литвы, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России.

Движение поездов

Примечания

Литература 
 Дмитріев-Мамонов А. И., Здзярский А. Ф. Путеводитель по Великой Сибирской желѣзной дорогѣ. Изданіе Министерства путей сообщенія (с 2 фототипіями, 360 фототипогравюрами, 4 картами Сибири, 3 планами городовѣ) // СПб: Товарищество художественной печати. — 1900. — 600 с.

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов

Станции Южно-Уральской железной дороги
Здания и сооружения Миасса
Транспорт Миасса